Annie Cruz, née le  en Californie, est une actrice américaine de films pornographiques.

Biographie 

Annie Cruz est d'origine philippine/espagnole. Elle étudie à la  à San Rafael (Californie) et le journalisme à l'université d'État de San Francisco.

Elle a été formée en tant que boxeuse par Laila Ali et a fait quelques apparitions dans le tournoi de catch érotique Women's Extreme Wrestling.

Dans les films pornographiques, elle tourne aussi bien des scènes hétérosexuelles, lesbiennes que bondage pour Kink.com.

En 2004, elle s'est mariée avec l'acteur porno Jack Lawrence, mais a divorcé deux ans plus tard.

En 2011, Annie Cruz apparait dans la vidéo Senator de Stephen Malkmus.

Filmographie sélective

Récompenses et nominations 
 2012 XBIZ Award nominée — Performer Comeback of the Year
 2012 XRCO Award nominée — Best Cumback
 2008 Adam Film Award — Squirt Queen of the Year
 2007 AVN Award nominée — Most Valuable Starlet
 2007 AVN Award nominee — Best Group Sex Scene, Video — Corruption
 2007 F.A.M.E. Award nominée — Finalist: Dirtiest Girl in Porn

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes
 Pornographie lesbienne

Liens externes 
 
 
  Annie Cruz sur Filly Films
 Annie Cruz sur Sweetheart Video

Actrice pornographique américaine
Actrice pornographique américaine jouant dans des films lesbiens
Naissance en novembre 1984
Naissance à Stockton (Californie)